В состав Российской академии художеств входят действительные члены (академики), члены-корреспонденты и почётные члены (почётные академики), а также иностранные члены. Члены РАХ избираются общим собранием Российской академии художеств. Членство в Академии является пожизненным.

Действительные члены (академики) Российской академии художеств избираются из числа членов-корреспондентов Российской академии художеств, обогативших современное изобразительное искусство, архитектуру, дизайн и искусствознание выдающимися творческими произведениями и трудами первостепенного научного значения.

Ниже приведён актуальный список действительных членов (академиков) Российской академии художеств. Всего в списке 275 деятелей искусства, в том числе 59 женщин.

Список действительных членов РАХ

Примечания

См. также 
 Российская академия художеств
 Члены-корреспонденты РАХ
 Список действительных членов АХ СССР и РАХ
 Список членов-корреспондентов АХ СССР и РАХ
 Список почётных зарубежных членов РАХ
 Список почётных членов РАХ

Российская академия художеств
 
РАХ